Chailly ist Name oder Namensbestandteil folgender geografischer Objekte bzw. Personen:

 Chailly-lès-Ennery (Département Moselle), Frankreich
 Chailly-sur-Armançon (Côte-d'Or), Frankreich
 Chailly-en-Gâtinais (Loiret), Frankreich
 Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne), Frankreich
 Chailly-en-Brie (Seine-et-Marne), Frankreich
 Chailly-sur-Montreux, Quartier der Stadt Montreux, Schweiz

sowie
  Luciano Chailly (1920–2002), italienischer Komponist
 Riccardo Chailly (* 1953), italienischer Dirigent

 Chailly ist die alte Bezeichnung für die Stadt Chilly-Mazarin